Prosinger ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Prosinger (* 1953), deutscher römisch-katholischer Priester
 Julia Prosinger (* 1985), deutsche Journalistin
 Wolfgang Prosinger (1948–2016), deutscher Journalist und Buchautor, Vater von Julia Prosinger